Antoni Puig i Blanch dit Antonio Puigblanch (1775-1840), homme de lettres espagnol ;
 Damien Blanch (né en 1983), joueur irlandais de rugby à XIII ;
 Daniel Blanch (né en 1974), pianiste espagnol ;
 Gertrude Blanch (1897-1996), mathématicienne américaine ;
 Jaime Blanch (né en 1940), acteur espagnol ;
 Lesley Blanch (1904-2007), écrivaine et éditrice de mode britannique ;
 Stuart Blanch (1918-1994), prélat anglican.